Di seguito una lista di asteroidi dal numero 124001 al 125000 con data di scoperta e scopritore.

124001-124100 

|-
| 124001 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124002 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124003 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124004 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124005 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124006 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124007 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 124008 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124009 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 124010 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124011 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124012 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124013 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124014 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124015 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124016 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124017 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124018 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124019 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124020 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124021 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124022 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124023 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124024 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124025 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124026 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124027 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124028 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124029 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124030 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124031 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124032 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124033 - ||  || 29 marzo 2001 || G. Crawford
|-
| 124034 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124035 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124036 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124037 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124038 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124039 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124040 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124041 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124042 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124043 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124044 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124045 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124046 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124047 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124048 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124049 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124050 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124051 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124052 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124053 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124054 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124055 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124056 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124057 - ||  || 30 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124058 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124059 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124060 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 124061 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124062 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124063 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124064 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124065 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124066 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124067 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124068 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124069 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124070 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 124071 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 124072 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 124073 - ||  || 13 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124074 - ||  || 15 aprile 2001 || E. E. Sheridan
|-
| 124075 Ketelsen ||  || 15 aprile 2001 || D. Healy
|-
| 124076 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124077 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124078 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124079 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124080 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124081 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124082 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124083 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 124084 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124085 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124086 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124087 - ||  || 23 aprile 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 124088 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 124089 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124090 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 124091 - ||  || 27 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124092 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124093 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124094 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124095 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124096 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124097 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124098 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124099 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124100 - ||  || 30 aprile 2001 || Spacewatch
|}

124101-124200 

|-
| 124101 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124102 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 124103 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 124104 Balcony ||  || 17 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 124105 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124106 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124107 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 124108 - ||  || 21 aprile 2001 || NEAT
|-
| 124109 - ||  || 22 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124110 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124111 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124112 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 124113 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 124114 Bergersen||  || 21 aprile 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124115 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 124116 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 124117 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 124118 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 124119 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 124120 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124121 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124122 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124123 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124124 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124125 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124126 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124127 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124128 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124129 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 124130 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124131 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124132 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124133 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 124134 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 124135 - || 2001 LS || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124136 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 124137 - ||  || 15 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 124138 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 124139 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 124140 - ||  || 3 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124141 - ||  || 14 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 124142 - ||  || 18 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 124143 Joséluiscorral ||  || 21 giugno 2001 || Calar Alto
|-
| 124144 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124145 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124146 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124147 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124148 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124149 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 124150 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124151 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124152 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124153 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124154 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124155 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124156 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124157 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124158 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124159 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124160 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124161 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124162 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 124163 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 124164 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124165 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124166 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124167 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124168 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124169 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124170 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124171 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124172 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124173 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124174 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124175 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124176 - ||  || 24 luglio 2001 || P. G. Comba
|-
| 124177 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124178 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124179 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124180 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124181 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124182 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124183 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124184 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124185 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124186 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124187 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124188 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124189 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124190 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124191 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124192 Moletai ||  || 26 luglio 2001 || MAO
|-
| 124193 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124194 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124195 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124196 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 124197 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 124198 - ||  || 18 luglio 2001 || D. J. Tholen
|-
| 124199 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124200 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|}

124201-124300 

|-
| 124201 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124202 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 124203 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124204 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124205 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124206 - ||  || 27 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 124207 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124208 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124209 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124210 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 124211 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124212 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124213 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 124214 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124215 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 124216 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124217 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124218 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124219 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124220 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124221 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124222 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124223 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124224 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124225 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124226 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124227 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124228 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124229 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124230 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124231 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124232 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124233 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124234 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124235 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124236 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124237 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124238 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124239 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124240 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124241 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124242 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124243 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124244 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124245 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124246 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124247 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124248 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124249 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124250 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124251 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124252 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124253 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124254 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124255 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124256 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124257 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124258 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124259 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124260 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124261 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124262 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124263 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124264 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124265 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124266 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124267 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124268 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124269 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124270 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124271 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124272 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124273 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124274 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124275 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124276 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124277 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124278 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124279 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124280 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124281 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124282 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124283 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124284 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124285 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124286 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124287 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124288 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124289 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124290 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124291 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124292 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124293 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124294 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124295 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124296 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124297 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124298 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124299 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124300 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|}

124301-124400 

|-
| 124301 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124302 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124303 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124304 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124305 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124306 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124307 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124308 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124309 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124310 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124311 - ||  || 21 agosto 2001 || J. Nomen
|-
| 124312 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124313 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124314 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124315 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124316 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124317 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124318 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124319 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124320 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124321 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124322 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124323 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124324 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124325 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124326 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124327 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124328 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124329 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124330 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124331 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124332 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124333 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124334 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124335 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124336 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124337 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124338 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124339 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124340 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124341 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124342 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124343 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124344 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124345 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124346 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124347 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124348 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124349 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124350 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124351 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124352 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124353 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124354 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124355 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124356 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124357 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124358 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124359 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124360 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124361 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124362 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124363 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124364 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124365 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124366 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124367 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124368 Nickphoenix||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124369 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124370 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124371 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124372 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124373 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124374 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124375 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124376 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124377 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124378 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124379 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124380 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124381 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124382 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124383 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124384 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124385 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124386 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 124387 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124388 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124389 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124390 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124391 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124392 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124393 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 124394 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124395 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 124396 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124397 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124398 Iraklisimonia||  || 22 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124399 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124400 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|}

124401-124500 

|-
| 124401 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124402 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124403 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124404 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124405 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124406 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124407 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124408 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124409 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124410 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124411 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124412 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124413 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124414 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124415 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124416 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124417 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124418 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124419 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124420 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124421 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124422 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124423 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124424 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124425 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124426 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124427 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124428 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124429 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124430 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124431 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124432 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124433 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124434 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124435 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124436 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124437 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124438 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124439 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124440 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124441 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124442 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124443 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124444 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124445 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124446 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124447 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124448 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124449 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124450 Shyamalan ||  || 25 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124451 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124452 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124453 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124454 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124455 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124456 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124457 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124458 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124459 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124460 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124461 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124462 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124463 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124464 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124465 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124466 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 124467 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124468 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 124469 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 124470 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124471 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124472 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124473 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124474 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124475 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124476 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124477 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124478 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124479 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124480 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124481 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124482 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124483 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124484 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124485 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124486 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124487 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124488 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124489 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124490 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124491 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124492 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124493 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124494 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124495 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124496 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124497 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124498 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124499 - ||  || 12 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124500 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|}

124501-124600 

|-
| 124501 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124502 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124503 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124504 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124505 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124506 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124507 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124508 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124509 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124510 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124511 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124512 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124513 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124514 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124515 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124516 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124517 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124518 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124519 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124520 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124521 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124522 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124523 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124524 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124525 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124526 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124527 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124528 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124529 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124530 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124531 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124532 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124533 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124534 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124535 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124536 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124537 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124538 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124539 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124540 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124541 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124542 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124543 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124544 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124545 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124546 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124547 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124548 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124549 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124550 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124551 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124552 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124553 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124554 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124555 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124556 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124557 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124558 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124559 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124560 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124561 - || 2001 ST || 17 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 124562 - || 2001 SU || 17 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 124563 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124564 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124565 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124566 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124567 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124568 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124569 - ||  || 17 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124570 - ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124571 - ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124572 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124573 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124574 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124575 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124576 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124577 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124578 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124579 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124580 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124581 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124582 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124583 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124584 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124585 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124586 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124587 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124588 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124589 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124590 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124591 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124592 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124593 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124594 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124595 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124596 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124597 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124598 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124599 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124600 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

124601-124700 

|-
| 124601 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124602 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124603 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124604 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124605 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124606 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124607 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124608 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124609 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124610 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124611 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124612 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124613 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124614 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124615 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124616 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124617 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124618 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124619 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124620 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124621 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124622 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124623 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124624 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124625 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124626 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124627 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124628 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124629 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124630 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124631 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124632 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124633 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124634 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124635 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124636 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124637 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124638 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124639 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124640 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124641 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124642 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124643 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124644 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124645 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124646 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124647 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124648 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124649 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124650 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124651 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124652 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124653 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124654 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124655 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124656 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124657 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124658 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124659 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124660 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124661 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124662 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124663 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124664 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124665 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124666 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124667 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124668 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124669 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124670 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124671 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124672 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124673 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124674 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124675 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124676 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124677 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124678 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124679 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124680 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124681 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124682 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124683 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124684 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124685 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124686 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124687 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124688 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124689 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124690 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124691 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124692 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124693 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124694 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124695 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124696 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124697 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124698 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124699 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124700 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

124701-124800 

|-
| 124701 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124702 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124703 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124704 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124705 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124706 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124707 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124708 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124709 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124710 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124711 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124712 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124713 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124714 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124715 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124716 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124717 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124718 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124719 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124720 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124721 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124722 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124723 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124724 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124725 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124726 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124727 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124728 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124729 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124730 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124731 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124732 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124733 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124734 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124735 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124736 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124737 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124738 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124739 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124740 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124741 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124742 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124743 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124744 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124745 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124746 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124747 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124748 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124749 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124750 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124751 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124752 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124753 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124754 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124755 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124756 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124757 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124758 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124759 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124760 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124761 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124762 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124763 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124764 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124765 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124766 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124767 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124768 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124769 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124770 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124771 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124772 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124773 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124774 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124775 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124776 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124777 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124778 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124779 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124780 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124781 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124782 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124783 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124784 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124785 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124786 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124787 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124788 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124789 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124790 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124791 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124792 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124793 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124794 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124795 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124796 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124797 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124798 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124799 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124800 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|}

124801-124900 

|-
| 124801 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124802 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124803 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124804 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124805 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124806 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124807 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124808 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124809 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124810 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124811 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124812 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124813 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124814 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 124815 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124816 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124817 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124818 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124819 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124820 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124821 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124822 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124823 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124824 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124825 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124826 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124827 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124828 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124829 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124830 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124831 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 124832 - ||  || 19 settembre 2001 || NEAT
|-
| 124833 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 124834 - || 2001 TH || 8 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124835 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124836 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124837 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124838 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124839 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124840 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124841 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124842 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124843 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124844 Hirotamasao ||  || 13 ottobre 2001 || Shishikui
|-
| 124845 Clinteastwood ||  || 12 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 124846 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124847 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124848 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124849 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124850 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124851 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124852 - ||  || 14 ottobre 2001 || Needville
|-
| 124853 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124854 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124855 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124856 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124857 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124858 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124859 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124860 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124861 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124862 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124863 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124864 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124865 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124866 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124867 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124868 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124869 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124870 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124871 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124872 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124873 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124874 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124875 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124876 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124877 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124878 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124879 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124880 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124881 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124882 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124883 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124884 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124885 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124886 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124887 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124888 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124889 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124890 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124891 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 124892 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124893 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124894 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124895 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124896 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124897 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124898 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124899 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124900 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

124901-125000 

|-
| 124901 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124902 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124903 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124904 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124905 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124906 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124907 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124908 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124909 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124910 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124911 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124912 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124913 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124914 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124915 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124916 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124917 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124918 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124919 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124920 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124921 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124922 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124923 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124924 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124925 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124926 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124927 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124928 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124929 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124930 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124931 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124932 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124933 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124934 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124935 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124936 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124937 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124938 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124939 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124940 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124941 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124942 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124943 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124944 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124945 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124946 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124947 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124948 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124949 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124950 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124951 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124952 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124953 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124954 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124955 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124956 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124957 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124958 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124959 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124960 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124961 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124962 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124963 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124964 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124965 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 124966 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124967 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124968 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124969 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124970 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124971 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124972 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124973 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124974 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124975 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124976 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124977 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124978 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124979 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124980 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 124981 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 124982 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 124983 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124984 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124985 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124986 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124987 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124988 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124989 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124990 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124991 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124992 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124993 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124994 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124995 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124996 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124997 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124998 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 124999 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 125000 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0124001